Вольфганг Шайдель (; 9 марта 1943, Эрфурт, Германия) — немецкий саночник, олимпийский чемпион, чемпион мира, выступавший за сборную ГДР в середине 1960-х — начале 1970-х годов. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх, на соревнованиях 1968 года в Гренобле, выступая в программе мужских одиночных заездов, не смог пройти трассу из-за дисквалификации. На играх 1972 года в Саппоро в той же дисциплине по итогам всех заездов поднялся на первое место и получил золотую медаль.

Вольфганг Шайдель, кроме того, является обладателем трёх наград чемпионатов мира, в его послужном списке одно золото за парные состязания (1965) и две бронзы за одиночные (1969, 1970). Дважды атлет получал подиум чемпионатов Европы (1970, 1971) — оба раза занимал второе место в соревнованиях одиночных экипажей. По окончании карьеры профессионального спортсмена Шайдель продолжил заниматься санным спортом, став детским тренером в своём родном клубе ASK Vorwärts Oberhof, где работал до 1977 года. Затем некоторое время побыл спортивным инструктором, а после объединения Германии в 1990 году уехал в город Ильменау и занялся бизнесом, выкупив кислородную станцию.

Ссылки 
 Результаты олимпийской программы мужских саночных состязаний 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на Олимпийских играх 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на чемпионате мира 
 Список чемпионов Европы в санном спорте 

Саночники ГДР
Саночники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Чемпионы мира по санному спорту